Wulften steht für:

 Wulften am Harz, Gemeinde im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Wulften (Badbergen), Ortsteil der Gemeinde Badbergen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Wulften (Bissendorf), Ortsteil der Gemeinde Bissendorf im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Gut Wulften, ehemaliges Rittergut im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen, siehe Sutthausen#Gut Wulften 

Wulften ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert von Wulften, Domherr in Münster